Stapelfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Stapelfeldt (* 1956), deutsche Politikerin (SPD), Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft und Forschung von Hamburg
 Franz Stapelfeldt (1877–1954), deutscher Werftdirektor
 Gerhard Stapelfeldt (* 1947), deutscher Soziologe
 Hubert Stapelfeldt (1941–2017), deutscher Fußballspieler
 Jan Stapelfeldt (* 1982), deutscher Schauspieler
 Kurt Stapelfeldt (1898–1985), deutscher Rundfunkpionier und Journalist

Stapelfeldt bezeichnet außerdem:
 Franz Stapelfeldt (Schiff), Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Siehe auch:
 Stapelfeld (Begriffsklärung)